David Laliberté (né le  à Saint-Liboire, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel retraité canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Membre de l'organisation du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, il fut repêché par les Flyers de Philadelphie en 2004. Cet ailier droit fit ses débuts professionnelles en 2007-2008 avec les Phantoms de Philadelphie mais aussi avec les Nailers de Wheeling de l'East Coast Hockey League.

En 2009-2010, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers de Philadelphie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Gaulois du Collège Antoine-Girouard ||QAAA ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Gaulois du Collège Antoine-Girouard ||QAAA ||41 ||21 ||21 ||42 ||14 ||15 ||8 ||9 ||17 ||6
|-
|2002-2003 ||Rocket de Montréal ||LHJMQ ||66 ||15 ||14 ||29 ||10 ||6 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|2003-2004 ||Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||70 ||21 ||22 ||43 ||51 ||11 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
|2004-2005 ||Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||41 ||23 ||13 ||36 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||34 ||12 ||11 ||23 ||41 ||6 ||3 ||1 ||4 ||6
|-
|2006-2007 ||Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||68 ||50 ||48 ||98 ||86 ||7 ||5 ||4 ||9 ||4
|-
|2007-2008 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||27 ||10 ||14 ||24 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||27 ||3 ||6 ||9 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||70 ||28 ||20 ||48 ||43 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 66|| 18|| 28|| 46|| 39||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||11 ||2 ||1 ||3 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||19 ||3 ||6 ||9 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||30 ||5 ||4 ||9 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Bruins de Providence ||LAH ||17 ||1 ||5 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||DEL || 50|| 20|| 10|| 30|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 21|| 3|| 8|| 11|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Titans de Trenton || ECHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Merano || Serie A2 || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014 || HC Merano || INL || 9|| 9|| 6|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| 13|| 4|| 6|| 10|| 6
|-
| 2014-2015 || Lørenskog IK || GET Ligaen || 24|| 13|| 8|| 21|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Nitra || Extraliga Slo || 37|| 19|| 23|| 42|| 18|| 17|| 7|| 14|| 21|| 30
|-
| 2016-2017 || HK Nitra || Extraliga Slo || 17|| 6|| 10|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -

| 11 || 2 || 1 || 3 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en mars 1986
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Rocket de Montréal
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du HK Nitra
Attaquant de hockey sur glace